Курилів — географічна назва та українське прізвище.

Географічна назва 

 Курилів — хутір Рябушкинської волості Лебединського повіту Харківської губернії (нині село Курилівка Лебединськго району Сумської області.

Прізвище 

Курилів — українське прізвище.

Відомі носії 

 Курилів Богдан — декан Єзупільського деканату УГКЦ.
 Курилів Валентина Іванівна (. 1945 р.) — канадський історик, методист історії українського походження, директор Центру з вивчення голодомору Канадського інституту українських студій при Альбертському університеті (Едмонтон), директор освітнього напряму Науково-освітнього консорціуму вивчення Голодомору (HREC) при Канадському інституті українських студій.
 Курилів Василь (1911—2004) — канадський громадський діяч і меценат.
 Курилів Ігор Володимирович (1954) — диригент, продюсер, культурно-громадський діяч. Народний артист України заслужений діяч мистецтвв України, заслужений діяч культури Польщі.
 Курилів Петро Васильович (. 1957 р.) — Поточищенський сільський голова Городенківського району Івано-Франківської області

Див. також 

 Курильські острови

Примітки